Fredric Pettersson (rukometaš), rukometaš
Fredric Pettersson i Tjärsta, političar

Vidi Fredrik Pettersson i Fredrik Petersson.